Ланьков, Андрей Николаевич (род. 1963) — российский востоковед и публицист, кореевед, кандидат исторических наук, профессор.
 Ланькова, Ирина (род. 1977) — русская пианистка.
 Новый Ланьков — посёлок в Могилёвской области Республики Беларусь.

См. также 
 Ланько
 Ланьково